

Astronomia
 11970 Palitzsch – asteroide della fascia principale
 Cratere Palitzsch – cratere lunare

Persone
 Gerhard Palitzsch – militare tedesco
 Johann Georg Palitzsch – astronomo tedesco
 Peter Palitzsch – regista tedesco